Баркли Гудроу (; род. 26 февраля 1993, Торонто) — канадский хоккеист, нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс». Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг» (2020, 2021)

Карьера 
С 2009 по 2014 год играл за команду «Брамптон Баталлион», которая выступает в OHL; в 2012 году он стал новым капитаном команды. В некоторых сезона Гудроу был в числе лидером в лиге по заброшенным шайбам и набранным очкам

Не будучи задрафтованным ни одним клубом НХЛ, 6 марта 2014 года подписал трёхлетний контракт новичка с клубом «Сан-Хосе Шаркс». Дебютировал в НХЛ 30 октября 2014 года в матче с «Миннесотой Уайлд», который закончился победой «Уайлд» со счётом 4:3 в серии буллитов. 9 декабря 2014 года в матче с «Эдмонтон Ойлерз» забросил свою первую шайбу в НХЛ, а сам матч закончился победой «Шаркс» со счётом 5:2. Он был переведён в фарм-клуб команды «Вустер Шаркс», в котором продолжил свою карьеру.

В сезоне 2015/1016 он был отправлен в другой фарм-клуб «Сан-Хосе Барракуда», в котором он отыграл почти два сезона; в сезоне 2015/16 он был одним из лидеров команды и по заброшенным шайбам и по набранным очкам. 

7 августа 2017 года подписал с «акулами» новый двухлетний контракт. Большую часть сезона 2017/18 он пропустил из-за постоянных травм.

4 октября 2018 года продлил контракт с «Шаркс» на два года. По ходу сезона 2018/19 он играл и в третьем и четвёртом звене; его победная шайба в овертайма седьмого матче серии с «Вегас Голден Найтс» (5:4 ОТ) вывела «Сан-Хосе Шаркс» в 1/2 финал Западной конференции.

24 февраля 2020 года был обменян в «Тампу-Бэй Лайтнинг» на Энтони Греко. В составе «Тампы-Бэй Лайтнинг» он выиграл два Кубка Стэнли подряд в 2020 и 2021 годах.

17 июля 2021 года в качестве свободного агента был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс», с которым 22 июля подписал шестилетний контракт.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Брамптон Батталион»
Игроки «Вустер Шаркс»
Игроки «Сан-Хосе Барракуда»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»